Dobrogošće je naselje u Republici Hrvatskoj u Požeško-slavonskoj županiji, u sastavu općine Čaglin.

Zemljopis 
Dobrogošće je smješteno na Dilj gori,  oko 15 km istočno od Čaglina, susjedna sela su Imrijevci, Kneževac i Vlatkovac.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Dobrogošće je imao 12 stanovnika.

Izvori

Naselja u Požeško-slavonskoj županiji